Мартен Сан-Луї (,  18 червня 1975, Лаваль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Лозанна» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 1241 матч у НХЛ, включаючи 107 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Входить до числа найкращих асистентів та бомбардирів НХЛ.

Виступав за збірну Канади, провів 35 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011.
 Нагорода Плюс-Мінус — 2004.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 2004.
 Трофей Арта Росса — 2004, 2013.
 Нагорода Теда Ліндсея — 2004.
 Пам'ятний трофей Гарта — 2004.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 2007, 2010, 2011, 2013.
 Приз Леді Бінг — 2010, 2011, 2013.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 

 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Призери зимових Олімпійських ігор 2014
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Лозанни»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Французи Канади